Ushu oder Ushū ist der Name folgender

Personen
 Mei Ushū (* 1991), japanischer Eishockeyspieler

geographischer Objekte

 Ushu (Swat), Fluss im Norden des Swat-Tals (Pakistan), Quellfluss des Swat
 Alternativbezeichnung für die japanische Provinz Dewa